Рылло — фамилия. Известные носители: 

 Рылло, Александр Антонович (1876—1942) — оператор документального и игрового кино.
 Рылло, Максимилиан Станислав (1802—1848) ― католический миссионер на Ближнем Востоке и в Африке, философ, археолог.
 Рылло, Михаил Иванович (1839 — после 1916) — инженер-архитектор.